Kim Yong-Min puede referirse a las siguientes personas:
 Kim Yong-Min (luchador), luchador surcoreano;
 Kim Yong-Min (taekwondo), practicante de taekwondo surcoreano.